A 25 134-es számú mellékút egy rövid, kevesebb, mint fél kilométeres, öt számjegyű országos közút  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 
A 2517-es útból ágazik ki, annak a 6+150-es kilométerszelvénye közelében, Radostyán község belterületén. Nagyjából délkelet felé vezet, a település központjáig, Táncsics Mihály utca néven. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 403 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25134